Radovljica (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Gorenjska
 Radovljica (plaats), een plaats in deze gemeente